YMP steht für:
 Flughafen Port McNeill (IATA-Code), Port McNeill, British Columbia

ymp steht für:
 Yamap (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung